Brienne je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Brienne (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Brienne-le-Château – obec v departementu Aube
 Brienne-sur-Aisne – obec v departementu Ardensko
 Brienne-la-Vieille – obec v departementu Aube
 Maizières-lès-Brienne – obec v departementu Aube
 Perthes-lès-Brienne – obec v departementu Aube
 Saint-Léger-sous-Brienne – obec v departementu Aube

Jiný význam 
 Bitva u Brienne – bitva Napoleonských válek z roku 1814
 Briennské hrabství – středověké hrabství ve Francii

Externí odkazy